Ahuatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuatitla, Huautla, 
 Ahuatitla, Huejutla de Reyes, 
 Ahuatitla, Veracruz, Benito Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar